Por Anjos e Demônios pode estar à procura de:
 Anjos e Demônios (filme), filme brasileiro de Carlos Hugo Christensen (1970).
 Angels & Demons, em português Anjos e Demônios, livro de Dan Brown.
 Angels and Demons (filme), em português Anjos e Demônios, filme de Ron Howard baseado no livro de Dan Brown, lançado em 2009.

Desambiguação